Брузги — топоним в Белоруссии.

 Брузги — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Брузги — железнодорожая станция на линии Узбережь — Брузги Барановичского отделения Белорусской железной дороги.